Robert de Boron
Boron (Califórnia)
Boron (França)

Desambiguação